Molekulska formula -{C17H26O3}- se može odnositi na:

 Panaksitriol
 Paradol